Schröder se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinz Schröder
 Richard Iwanowitch Schröder
 Stefan Schröder
 Thomas Schröder